447 км, 447-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 447 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 480121.
 447 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 067246.
 447 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 692474.